«Envy» puede referirse a:

Cine y literatura 
 Envy (2004), película (comedia).
 Envy (2009), película.
 Envy, personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist.

Música 
Artistas
 Envy, banda japonesa de screamo.
 Envy (19??-), rapero estadounidense.
 Envy (1987-), rapera británica.
 DJ Envy (1977-), DJ estadounidense.
Álbumes
 Envy (1993), álbum de Eve's Plum.
 Envy (1984), álbum de Ambitious Lovers.

Toponimia 
 Envy (Suiza), villa.
 Envy (Islas Vírgenes de Estados Unidos).

Miscelánea 
 Envy, software
 HP Envy, portátiles de Hewlett-Packard.